Bohutín, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Bohutín, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc